Жерар Ксаве Марсел Депардийо (; ) е френски актьор и режисьор с руско гражданство.

Биография 
Роден е на 27 декември 1948 г. в град Шатору, Франция. Прави своя дебют в киното през 1967 г. и оттогава е играл в над 140 филма. Дъщеря му Жули Депардийо и синът му Гийом Депардийо (1971 – 2008) са също актьори.

В отговор на планирания за 2013 година от правителството на президента Франсоа Оланд извънреден данък върху най-богатите французи, през декември 2012 година Депардийо се премества да живее в съседна Белгия, а по-късно през същия месец обявява публично, че смята да се откаже въобще от френското си гражданство. На 3 януари 2013 година Депардийо става руски гражданин, след като руският президент Владимир Путин подписва специален указ за целта.

На 1 април 2022 г. Депардийо рязко осъжда руското нападение над Украйна, като разкритикува Владимир Путин за „безумните му действия“ и обещава да преведе като помощ за украинците средствата, които ще получи за трите свои априлски концерта в Париж.

Избрана филмография

Бележки

Външни препратки 
 

Френски актьори и актриси
Френски режисьори
Руски актьори и актриси
Руски режисьори
Носители на Златен глобус
Носители на награда Сезар
Носители на ордена на Почетния легион
Хора от Център-Вал дьо Лоар